Fernando II de Braganza y Castro (¿?, 1430 - Évora, 20 de junio de 1483). Noble de Portugal, fue el 3º duque de Braganza, hijo del duque Fernando I y de Juana de Castro.

Biografía 
Tuvo excelentes relaciones con Alfonso V de Portugal, fue hecho fronteiro de las provincias de Entre-Douro-e-Minho y de Trás-os-Montes. Recibió el título de conde de Guimarães que en breve se elevó a ducado. Acompañó al rey en varias campañas en África. 

Cuando en 1478 sucedió a su padre en el ducado de Braganza, se convirtió en titular del mayor dominio señorial, no solo de Portugal, como de Castilla, Navarra y Aragón. Con la subida al trono de Juan II de Portugal en 1481, que con sus deseos de fortalecer el poder real y las providencias que tomaba contra las excesivas regalías de las clases privilegiadas, llevaran a Fernando II de Braganza, alcaide de numerosas fortalezas, a protestar, declarando lesiva de su dignidad y excesivamente rigorosa, siendo, en esta actitud, acompañado por dos hermanos y del duque Diego I de Viseu. 

Entre las escrituras existentes de donaciones y privilegios dados al ducado de Braganza y guardados en un cierto cofre en Vila Viçosa, el veedor de la hacienda dice haber encontrado cartas donde el duque de Braganza receloso de la acción del nuevo rey, intentaba ganar aliados en Castilla. A partir de las copias mandadas ejecutar por Juan II de esas mismas cartas, el duque de Braganza fue juzgado en Évora, condenado a muerte y ejecutado el 20 de junio de 1483. Manuel I anularía este proceso más tarde, en 1500, y a devolver las tierras y los títulos a su hijo, Jaime I.

El duque se casara dos veces; la primera en 1447, teniendo apenas 17 anos de edad, con Leonor de Meneses, hija de Pedro de Meneses; la segunda (1472) con la infanta Isabel, hija del infante Fernando de Portugal, duque de Beja y de Viseu, hijo a su vez de Eduardo I.

Descendencia 
Del primer matrimonio, con Leonor de Meneses, no hubo hijos; 

Del segundo, con Isabel de Viseu, los siguientes; 
 Felipe, que murió en la niñez;
 Jaime (1479-1532), que fue 4º duque de Braganza, con el nombre de Jaime I;
 Dionisio (1481-1516), que fue conde de Lemos por su matrimonio con Beatriz Osorio de Castro; 
 Margarita.

Ancestros 

Duques de Braganza del siglo XV
Fallecidos en Évora